IMPDH1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 514 амінокислот, а молекулярна маса — 55 406.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біосинтез пуринів, біосинтез ГМФ, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іонами металів, ДНК, РНК, калію. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки